Das Hauptwort Objektiv steht für:

 ein Linsensystem in der Optik bzw. Fotografie, siehe Objektiv (Optik)
 in der Grammatik eine semantische Rolle, siehe Objektfall

Das Eigenschaftswort objektiv steht für:

 unvoreingenommen, nicht von Gefühlen und Vorurteilen bestimmt, siehe Objektivität
 gegenständlich, wirklich, tatsächlich, unabhängig von einem Subjekt und dessen Bewusstsein existierend, siehe Objektivismus

Der Eigenname Objektiv bezeichnet ferner:

 ein außenpolitisches Magazin im Deutschen Fernsehfunk/Fernsehen der DDR, siehe Objektiv (Fernsehsendung) 
 einen österreichischen Pressefotopreis, siehe Objektiv-Fotopreis

Siehe auch:

 Objekt